Krotzen steht für:
 Krotzen (Geologie), während eines Vulkanausbruchs entstandene Lavaschlacken
 verschrumpftes Obst
 in der Sprache von Kürschnern den Teil eines Tierfelles auf dem Rückgrat
 handgebrochenes Metall